Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Moyano che ha battuto in finale Vasilīs Mazarakīs 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Albert Montañés (semifinali)
 Vadim Kucenko (secondo turno)
 Răzvan Sabău (semifinali)
 José Acasuso (quarti di finale)

 Sergio Roitman (primo turno)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)
 Christian Kordasz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2000